Гринхилл - фамилия:

 Гринхилл, Джон (1644—1676) — английский художник.
 Гринхилл, Джордж (1847—1927) — британский математик
 Гринхилл, Тэм (род. 1975) — российская певица и композитор.

См. также 
 Барон Гринхилл
 Гринхол
 Гринхау